«Млини» — пантеон над могилою О. Вербицького

Села:
 Млини — Житомирська область, Звягельський район
 Млини — Житомирська область, Коростенський район
 Млини — Полтавська область, Миргородський район, Лохвицька міська громада
 Млини — Полтавська область, Миргородський район, Лютенська сільська громада
 Млини — Івано-Франківська область, Надвірнянський район

Населені пункти та їхні частини
 Млини — село в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Млини — село в гміні Рудники Олеського повіту Опольського воєводства
 Млини — село в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Млини — село в гміні Бусько-Здруй Буського повіту Свентокшиського воєводства
 Млини — село в гміні Пижице Пижицького повіту Західнопоморського воєводства
 Млини — частина міста Маків-Підгалянський в Суському повіті Малопольського воєводства
 Млини — частина міста Тшебіня в Хшановському повіті Малопольського воєводства
 Млини — частина міста Пшисуха в Пшисуському повіті Мазовецького воєводства
 Млини — частина села Ходлик у гміні Карчміська Опольського повіту Люблінського воєводства
 Млини — частина села Дзетшники в гміні Понтнув Велюнського повіту Лодзинського воєводства
 Млини — частина села Скомельна-Чарна в гміні Токарня Мисленицького повіту Малопольського воєводства
 Млини — частина села Тарновець у гміні Тарнув Тарновського повіту Малопольського воєводства
 Млини — частина села Любомеж у гміні Мшана-Дольна Лімановського повіту Малопольського воєводства
 Млини — частина села Воля-Каліновська в гміні Сулошова Краківського повіту Малопольського воєводства
 Млини — частина села Хехло в гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Млини — частина села Заболотці (Заблотце) в гміні Радимно Ярославського повіту Підкарпатського воєводства
 Млини — частина села Домбрувка-Віслоцька в гміні Радомишль-Великий Мелецького повіту Підкарпатського воєводства
 Млини — частина села Дрогоїв (Дрогоюв) у гміні Орли Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Млини — частина села Нові Сади (Нове Сади) в гміні Фредрополь Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Млини — частина села Косениці в гміні Журавиця Перемишльського повіту Підкарпатського воєводства
 Млини — частина села Поромбка в гміні Поромбка Бельського повіту Сілезького воєводства
 Млини — частина села Здув у гміні Влодовіце Заверцянського повіту Сілезького воєводства
 Млини — частина села Мажиш у гміні Далешице Келецького повіту Свентокшиського воєводства
 Млини — осада в гміні Ключе Олькуського повіту Малопольського воєводства
 Млини — лісова осада в гміні Стшельно Моґіленського повіту Куявсько-Поморського воєводства

Млини – село в Дубровницько-Неретванській жупанії у складі громади Жупа Дубровацька

Див. також 
 Млин
 Міські Млини
 Нові Млини
 Нижні Млини

Примітки